Plusieurs basiliques sont nommées basilique Saint-Georges en référence à saint Georges :
 la basilique Saint-Georges d’Almelo aux Pays-Bas ;
 la  d’Angamaly en Inde ;
 la  de Côme en Italie ;
 la basilique Saint-Georges de Prague en République tchèque ;
 la basilique Saint-Georges de Rabat sur l’île de Gozo à  Malte ;
 la basilique Saint-Georges de Venise en Italie (nommée  d’après l’île où elle se situe, elle-même nommée ainsi pour la distinguer de l’autre île Saint-Georges) ;
 la  (ou « basilique du Saint-Sang », d’après le pèlerinage que l’on y fait) de Walldürn en Allemagne ;
 la  de Ziębice en Pologne.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 

~
Georges